USS Maryland je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Maryland (1799) 
 USS Maryland (ACR-8)
 USS Maryland (BB-46) 
 USS Maryland (SSBN-738)

Maryland